Plusieurs œuvres portent le titre Les Ennemis :

 Les Ennemis, pièce de théâtre de Maxime Gorki (1906)

 Les Ennemis, film d'Aleksandr Ivanovsky (1938)
 Les Ennemis, film d'Édouard Molinaro (1962)
 Les Ennemis, film d'Hugo Claus (1968).